De Axpo Super League 2009/10 was het 113de seizoen van het nationale voetbalkampioenschap voor mannen in Zwitserland. De competitie werd georganiseerd door de Zwitserse voetbalbond SFV en begon op 11 juli 2009 met het duel FC Aarau–Grasshoppers Zürich (1-0). De laatste speelronde was op 16 mei 2010.

Titelverdediger was FC Zürich. FC Aarau eindigde als tiende en laatste, en degradeerde daardoor rechtstreeks naar de Challenge League. Kampioen FC St. Gallen van de Challenge League promoveerde rechtstreeks. De nummer negen van de Super League, AC Bellinzona, behield zijn plaats in de Super League na het spelen van promotie/degradatiewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League, FC Lugano.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 599 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,33 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

AC Bellinzona handhaaft zich in de Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Thorsten Fink voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Schweizer Cup 2009/10
Challenge League 2009/10
Zwitsers voetbalelftal in 2009
Zwitsers voetbalelftal in 2010

Externe links 
 Super league website
 Soccerway - Super League

2010
Competitievoetbal 2009/10